Engesvang (plaats), plaats in Denemarken
 Engesvang (parochie), parochie in Denemarken